Hyadaphis är ett släkte av insekter som beskrevs av George Willis Kirkaldy 1904. Hyadaphis ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Hyadaphis